Alvariza ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Alvariza (* 1959), uruguayischer Schriftsteller und Journalist
 Pablo Alfonso Jourdán Alvariza (* 1964), uruguayischer Geistlicher, Bischof von Melo